Pudel duży 
 Pudel średni 
 Pudel miniaturowy 
 Pudel toy
 czołg Panzerkampfwagen V Panther przejęty przez Polaków podczas powst. warszawskiego

Zobacz też 
 Andrzej „Pudel” Bieniasz – muzyk zespołu Püdelsi
 Pudelek

Przypisy